Тяжёлая артиллерия особого назначения (ТАОН) — российская артиллерия для стрельбы на большие дальности и эффективного поражения укрытых целей. 

В 1917 году в Вооружённых силах России формально сведена в артиллерийский корпус. В годы Первой мировой войны выполняла функции военного резерва: армейского или фронтового. Сохранившиеся формирования ТАОН стали основой для создания артиллерии резерва Главного командования (РГК) в Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА). В годы Великой Отечественной войны, получившая название артиллерия РВГК, стала выполнять функции стратегического военного резерва.

История 
Тяжёлая артиллерия — в противоположность лёгкой имеющая более тяжёлое вооружение и снаряжение, на начало XX столетия это деление сохранилось только в кавалерии, но развитие военного дела вернуло её на места сражений и битв. В ВС России применялось словосочетание Позиционная артиллерия, к 1911 году это название повсюду было  заменено понятием тяжёлой артиллерии, которая подразделялась на полевую тяжёлую и тяжёлую (осадную) артиллерию. 

До Первой мировой войны 1914—1918 годов тяжёлая артиллерия также входила в состав крепостной, морской (береговой) и осадной артиллерии. В другом источнике указано что до мировой войны русская тяжёлая артиллерия подразделялась на осадную, применяемую при осаде крепостей, на крепостную для вооружения сухопутных крепостей и на береговую артиллерию, предназначенную для вооружения приморских крепостей.

Полевая тяжёлая артиллерия находилась в этот период в стадии сформирования, хотя необходимость в ней остро ощущалась ещё в Русско-японской войне 1904—1905 годов. Так в 1910 году был сформирован Первый тяжёлый артиллерийский дивизион, Первый Сибирский тяжёлый артиллерийский дивизион и другие формирования рода оружия.

Высочайше установлено, 20 мая 1911 года, обмундирование полевой пешей артиллерии с шифровками на погонах и эполетах — из специального знака артиллерии и под ним шифровка. например для Первого тяжёлого артиллерийского дивизиона — 1.Тж..

К 1914 году в полевых войсках России было 8 дивизионов (всего 24 батареи) полевой тяжёлой артиллерии, уступая по количеству формирований вероятному противнику.

Уже в начале Первой мировой войны, носившей позиционный характер, стало ясно, что без тяжёлой артиллерии невозможно успешное наступление войск, так как для этого требовалось не только разрушение первой линии обороны противника, но и последующих, с их прочными укрытиями и огневыми средствами, недосягаемыми для обычной полевой артиллерии. Поэтому особое внимание в ходе Великой войны уделялось усилению полевой тяжёлой артиллерии, вобравшей в себя и функции осадной артиллерии, в первую очередь за счёт крепостной и береговой артиллерий. Батареи тяжёлой артиллерии формировались в составе двух — 6 орудий и сводились по два — четыре в дивизионы, а последние — в полки и бригады. Существовали также отдельные дивизионы и батареи.

На рубеже 1916 и 1917 годов по инициативе генерал-инспектора артиллерии великого князя Сергея Михайловича, сформирован резерв Главного командования под названием «тяжёлая артиллерия особого назначения» (ТАОН) в составе шести артиллерийских бригад (338 орудий), в целях секретности формально сведённых в 48-й армейский корпус. Организация ТАОН была разработана особой комиссией под председательством начальника Управления артиллерии (Упарт). Формирование производилось в Царском селе, а доформирование и боевая подготовка — в тылу Западного фронта (в районе Смоленска, Рославля, Ельни, Вязьмы, Можайска, и Ржева). Всего за весь период Великой войны создано около 550 батарей ТАОН, имевших в своём составе свыше 2 000 орудий.

Состав

Начало 1917 года 
В начале 1917 года ТАОН состоял из шести тяжёлых артиллерийских бригад, распределённых по фронтам:
 Юго-Западный фронт
 200-я тяжёлая артиллерийская бригада (1: 4/8 280-мм гаубиц Шнейдера; 1: 3/6 12-дюймовых гаубиц ОСЗ; 1: 2/8 6-дм. в 200 пудов; 1: 3/12 6-дм. гаубиц; 1: 3/12 120-мм ОСЗ; 1: 3/12 120-мм французских пушек)
 202-я тяжёлая артиллерийская бригада (1: 4/8 12-дм. гаубиц Виккерса; 1: 3/12 8-дм. гаубиц Виккерса; 1: 2/8 6-дм. в 200 пудов; 1: 3/12 6-дм. гаубиц; 1: 3/12 120-мм французских пушек)
 204-я тяжёлая артиллерийская бригада (1: 4/8 280-мм гаубиц Шнейдера; 1: 3/12 8-дм. гаубиц Виккерса; 1: 3/6 6-дм. пушек Шнейдера; 1: 2/8 6-дм. в 200 пудов; 1: 3/12 6-дм. гаубиц; 1: 4/16 120-мм ОСЗ)
 205-я тяжёлая артиллерийская бригада (2 отд. батареи/4 10-дм. пушки; 2: 4/8 6-дм. Канэ; 2: 6/12 6-дм. пушек Шнейдера; 1: 3/12 6-дм. гаубиц; 2/8 6-дм. в 200 пудов; 1: 2/6 120-мм британских) (всего в бригадах 222 орудия)
 Западный фронт
 201-я тяжёлая артиллерийская бригада (1: 3/6 12-дюймовых гаубиц ОСЗ; 1: 3/12 8-дм. гаубиц Виккерса; 1: 2/8 6-дм. в 200 пудов; 1: 6/24 6-дм. гаубиц; 1: 3/12 120-мм французских пушек) (всего 62 орудия)
 Северный фронт
 203-я тяжёлая артиллерийская бригада (1: 3/6 12-дм. гаубиц ОСЗ; отд. батарея/2 10-дм. пушки; 1: 3/12 8-дм. гаубиц Виккерса; 1: 3/6 6-дм. пушек Шнейдера;  1: 2/8 6-дм. в 200 пудов; 1: 2/8 6-дм. британских гаубиц; 1: 3/12 120-мм французских пушек) (всего 54 орудия)
(Число дивизионов: батарей/орудий на весну 1917 года)

Распределение тяжёлой артиллерии по фронтам к весенним операциям 1917 года

Командный состав (период)

Начальник ТАОН 
 генерал-майор Шейдеман, Георгий Михайлович (17.01.1917 — 05.06.1917)

Начальник штаба 
 генерал-майор Яковенко-Маринич, Николай Иванович

Заведывающий артиллерийским снабжением 
 полковник Тихоцкий, Николай Львович (18.05.1917 — 02.1918)

См. также 
 Артиллерия резерва Верховного Главнокомандования

Примечания

Литература 
 В. Колпаков, Тяжёлая артиллерия, 1912
 
 
  
 Маниковский А. А. Боевое снабжение русской армии в мировую войну / А.А. Маниковский; переработал и дополнил Е.З. Барсуков. — Изд. 3-е. — М.: Госвоениздат, 1937. — 718 с., 2 вкл. л. схем.: диагр., схем.; 20х14 см. — (Библиотека командира)

Ссылки 
 Тяжёлая артиллерия. Создание тяжёлой артиллерии особого назначения (ТАОН).
 Маниковский А. А. Боевое снабжение русской армии в мировую войну / А.А. Маниковский; переработал и дополнил Е.З. Барсуков. — М.: Госвоениздат, 1937. — 718 с.
 Осадная артиллерия 1917 года.

 

Артиллерия России периода Первой мировой войны